Fleringen est le nom de plusieurs localités :
 Fleringen (Overijssel), localité néerlandaise de la province d'Overijssel ;
 Fleringen (Rhénanie-Palatinat), localité allemande du land de Rhénanie-Palatinat.

Homonymie de localités